Forgách József (1756–1832) császári és királyi kamarás
Forgách József (1941–2006) balettművész, balettmester, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára.